VCMG (Vince Clarke Martin Gore) — британский дуэт участников групп Depeche Mode и Erasure — Винса Кларка и Мартина Гора. Бывший участник группы Depeche Mode Винс Кларк и нынешний гитарист и автор песен группы Мартин Гор объединились после тридцатилетнего перерыва для создания музыкального техно-проекта. Ранее Винс Кларк воссоединился с Depeche Mode для работы над сборником ремиксов Remixes 2: 81–11.

Итогом сотрудничества стал студийный альбом Ssss, выпущенный 13 марта 2012 года. Во время работы над ним Кларк и Гор не встречались лично, а общались посредством электронной почты.

Дискография

Студийные альбомы 
 2012 — Ssss (13 марта)

EP 
 2011 — EP1/Spock (30 ноября)
 2012 — EP2/Single Blip (27 февраля)
 2012 — EP3/Aftermaths (20 августа)

Примечания

Ссылки 
 Страница VCMG на сайте Mute Records
 Интервью с Винсом Кларком и Мартином Гором о проекте VCMG.  
 Men Say Go! Martin L Gore & Vince Clarke In A VCMG Interview 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году
Музыкальные коллективы в стиле техно
Depeche Mode
Музыкальные коллективы в стиле техно из Великобритании
Электронные музыкальные коллективы Великобритании